Карл X (Carl, Karl, Charles, Karel, Carlo, Carlos, Károly) може да се отнася за:

 Карл X, крал на Швеция (1654-1660)
 Карл X, кардинал на Руан (1523-1590), крал на Франция 1589
 Шарл X (1757-1836), крал на Франция и Навара (1824-1830)